HSL kan syfta på:

 HSL – en svensk lag, se Hälso- och sjukvårdslagen 
 HSL (färgsystem) – ett färgsystem
 HSL-Zuid – en höghastighetsjärnväg mellan Amsterdam och Bryssel
 HSL – på finska Helsingin seudun liikenne (HSL), ansvarar för planeringen och organiseringen av kollektivtrafiken i Helsingforsregionen, se Helsingforsregionens trafik